Новики () — деревня в Кричевском районе Могилёвской области Белоруссии. Входит в состав Костюшковичского сельсовета.

География 
Деревня находится в северо-восточной части Могилёвской области, в пределах Оршанско-Могилёвской равнины, к западу от реки , на расстоянии примерно 11 километров (по прямой) к западу от Кричева, административного центра района. Абсолютная высота — 165 метров над уровнем моря.

Климат деревни характеризуется как влажный континентальный (Dfb в классификации климатов Кёппена).

История 
В конце XVIII века деревня входила в состав Мстиславского воеводства Великого княжества Литовского.

Согласно «Списку населённых мест Могилёвской губернии» 1910 года издания населённый пункт входил в состав Комаровичской волости Чериковского уезда Могилёвской губернии. В Балвановке имелось 19 дворов и проживало 178 человек (88 мужчин и 90 женщин).

Население 
По данным переписи 2009 года, в деревне проживало 8 человек.

Примечания 

Населённые пункты Кричевского района